Codrus är ett släkte av steklar som beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1801. Codrus ingår i familjen svartsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svartsteklar
Codrus